

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 11 podstawowych 
 Tomaszewo – część wsi Odolion w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Aleksandrów Kujawski
 Tomaszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Bądkowo 
 Tomaszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Osiek 
 Tomaszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno 
 Tomaszewo – część wsi Strzelno Klasztorne w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Strzelno
 Tomaszewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Nowe Miasto 
 Tomaszewo – część wsi Kalisz w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Dziemiany
 Tomaszewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Zblewo 
 Tomaszewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Kurzętnik 
 Tomaszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek
 Tomaszewo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Kuślin 
 Tomaszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Białośliwie 
 Tomaszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Ostrowite
 Tomaszewo – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki

Zobacz też 
 Tomasiewiczówka, Tomasze, Tomaszew, Tomaszki, Tomaszkowice, Tomaszkowo, Tomaszków, Tomaszowice, Tomaszowo, Tomaszów, Tomaszówek, Tomaszówka